Нижче наведено список 286 муніципалітетів департаменту Коррез.

Коррез

Коррез